Ярослава Алексеевна Магучих (; ) — украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года. Чемпионка мира в помещении 2022 года, чемпионка Европы 2022 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Серебряный призёр чемпионата мира (2019, 2022). Чемпионка Украины 2021 года. Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ.

Биография 
Родилась 19 сентября 2001 года в Днепропетровске, Украина. Родители решили отдать Ярославу на каратэ, где тренировалась её старшая сестра Анастасия, серебряный призёр чемпионата Европы по каратэ и обладатель коричневого пояса. Но Ярославе каратэ не понравилось и она занялась легкой атлетикой. Параллельно с тренировками она начала серьёзно заниматься рисованием в стиле абстракции, даже участвовала в конкурсах до 2015—2016 годов, после чего окончательно решила сконцентрироваться на легкой атлетике: занималась бегом с барьерами и прыжками в длину и высоту.

Начала участвовать в крупных соревнованиях в 2016 году. Тренируется под руководством Татьяны Степановой.

В 2018 году стала рекордсменкой мира среди юношей.

В мае 2019 года победила на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.

30 сентября 2019 года на чемпионате мира в Дохе уступила только Марии Ласицкене и завоевала серебряную медаль с тем же результатом и личным рекордом — 204 см, который стал новым мировым рекордом среди юниоров.

1 февраля 2020 года на втором этапе «World Athletics Indoor Tour» в немецком городе Карлсруэ Ярослава Магучих установила мировой рекорд для юниорок в прыжке в высоту в помещении 202 см. 16 февраля выиграла легкоатлетический турнир «World Athletics Indoor Tour 2020» в Глазго (Шотландия), прыгнув на 1,93 м. Ярослава Магучих стала победительницей сезона World Athletics Indoor Tour в прыжках в высоту и получила wild card на , который должен был состояться в сезоне 2020 в Китае, но из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19‎ был перенесён.

В 2020 году была удостоена звания «Заслуженный мастер спорта Украины».

2 февраля 2021 года Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в помещениях в словацкой Банска-Бистрице, преодолев планку на высоте 206 см. Попутно 19-летняя Ярослава установила новый рекорд Украины и мировой юниорский рекорд. За всю историю выше прыгали в помещении только две легкоатлетки.

На Олимпийских играх в Токио взяла бронзу с результатом 200 см.

В марте 2022 года, через несколько дней после вынужденного отъезда из своего родного города Днепра, в связи с вторжением российских войск на Украину, Магучих завоевала золотую медаль на чемпионате мира в помещении с результатом 202 см. Чтобы добраться из Украины, в которой идет российско-украинская война, до Сербии, где проходил чемпионат мира, ей пришлось совершить трехдневное путешествие в 2000 км на автомобиле.

На чемпионате мира 2022 года в американском Юджине (штат Орегон) Магучих рассматривалась как фаворит, но с результатом 2,02 м заняла второе место, уступив по попыткам австралийке Элинор Паттерсон. Тем не менее Магучих стала единственной украинкой, выигравшей медаль на том чемпионате мира (у мужчин единственную медаль Украине принес прыгун в высоту Андрей Проценко).

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2022 года в Мюнхене завоевала золото, став первой чемпионкой Европы по прыжкам в высоту в истории Украины.

Награды 
 Орден «Орден княгини Ольги» III степени (16 августа 2021) — за достижение высоких спортивных результатов на ХХХІІ летних Олимпийских играх в городе Токио (Япония), проявленные самоотверженность и волю к победе.

Основные результаты

Общественная позиция 
После победы на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2022 года Ярослава Магучих рассказала о войне в родной стране: «Сейчас здесь тяжело быть, но соревнуясь на стадионе, я защищаю свою страну и посвящаю эту победу всем своим землякам. Перестаньте делать вид, что войны нет! Россия напала на Украину. Они бомбят города, расстреливают мирных жителей, и это наша реальность. Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, значит, вы поддерживаете войну».

Ярослава Магучих поддержала отстранение российских спортсменов от международных соревнований: «Я думаю, что World Athletics принял правильное решение, потому что российские спортсмены должны понимать, что войну начала Россия, и многие россияне её поддержали. Мы не должны конкурировать, когда наших людей и детей убивают российские военные, это ужасно. Они должны понять, что Россия начала войну, они были агрессорами».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФЛАУ

Прыгуны в высоту Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Украины по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта Украины
Младшие сержанты